Shizhong  betyder stadscentrum på kinesiska och kan syfta på följande platser:

Shizhong, Jinan – ett stadsdistrikt i Jinan i Shandong-provinsen
Shizhong, Jining – ett stadsdistrikt i Jining i Shandong-provinsen
Shizhong, Leshan – ett stadsdistrikt i Leshan i Sichuan-provinsen
Shizhong, Neijiang – ett stadsdistrikt i Neijiang i Sichuan-provinsen
Shizhong, Zaozhuang – ett stadsdistrikt i Zaozhuang i Shandong-provinsen
Shizhong (socken i Kina, Chongqing)
Shizhong (socken i Kina, Shandong)
Shizhong (sockenhuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 47,53, long 125,96)

WP:Projekt Kina